Velké Benátky (tjeckiska: Štvanice) är en ö i Tjeckien. Den ligger i den centrala delen av landet.

Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C.

Källor

Externa länkar

Tjeckiens öar